Alex Berg ist ein Pseudonym folgender Personen:

 Herbert Reinecker, Autor von Jugendbüchern, Romanen und Drehbüchern
 Stefanie Baumm, Autorin von Kriminalromanen